Hunston (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Hunston (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap Sussex